Лиза Майер (; род. 2 мая 1996, Гисен, Германия) — немецкая легкоатлетка, специализирующаяся в спринтерском беге. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2016 года в эстафете 4×100 метров. Призёр чемпионатов мира и Европы среди юниоров. Участница летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Впервые обратила на себя внимание в 2013 году, когда на юношеском чемпионате мира стала седьмой в беге на 200 метров (в полуфинале установила личный рекорд 23,75).

На юниорском чемпионате мира в 2014 году выиграла бронзовую медаль в эстафете 4×100 метров, а через год финишировала второй в беге на 100 метров на европейском первенстве среди юниоров.

В 2016 году стала серебряным призёром чемпионата страны на дистанциях 100 и 200 метров. На чемпионате Европы была восьмой в беге на 200 метров и третьей в эстафете 4×100 метров. В конце июля на соревнованиях в Мангейме в составе немецкой команды показала четвёртый результат в истории страны в эстафете и лучший — после объединения страны в 1990 году (41,62).

Благодаря личному рекорду в предварительном забеге на 200 метров (22,86), вышла в полуфинал Олимпийских игр 2016 года, где показала 19-е время. Со сборной Германии заняла четвёртое место в финале эстафеты 4×100 метров.

Изучает германскую филологию во Франкфуртском университете имени Иоганна Вольфганга Гёте. По итогам 2016 года получила награду «Лучший студент-спортсмен года» от Deutsche Bank.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Профиль Лизы Майер на сайте Федерации лёгкой атлетики Германии
 
 Профиль Лизы Майер на сайте all-athletics.com
 Профиль Лизы Майер на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на короткие дистанции Германии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике